DAW1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 415 амінокислот, а молекулярна маса — 45 777.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки